Cunningham kan som auktorsförkortning betyda:

 Allan Cunningham
 G.H. Cunningham
 Hugh B. Cunningham
 J.T. Cunningham
 Michael J. Cunningham
 Richard Cunningham
 Robert O. Cunningham

Robotskapade auktorsförkortningar